Abeghjan oder Abeghian ist der Name folgender Personen:

 Alice Abeghian (* 1941), US-amerikanische Biografin, Verlagsherausgeberin und Lektorin, siehe Alice Calaprice
 Manuk Abeghjan (1865–1944), armenischer Schriftsteller und Gelehrter
 Mher Abeghjan (1909–1994), armenischer Maler und Grafiker